Арда може да се отнася за:
 Арда – река в южна България и североизточна Гърция;
 Арда – връх в Антарктика;
 Арда – село в община Смолян, област Смолян;
 Арда – ваканционно селище с местно значение на левия бряг на язовир Ивайловград община Любимец, област Хасково;
 „Арда“ – български футболен отбор от град Кърджали.
 Арда – свят в творчеството на Дж. Р. Р. Толкин;
 Горна Арда– село в община Смолян, област Смолян.